Christian Haltner (* 23. Mai 1956 in Affoltern am Albis; heimatberechtigt in Ottenbach ZH, Meilen und Stäfa) ist ein Schweizer Politiker (FDP) und Milizoffizier.

Beruf und Militär 
Christian Haltner wirkte nach seiner Matura Typus C am Unterseminar Küsnacht und dem Abschluss an der Pädagogischen Hochschule Zürich ab 1977 als Primarlehrer. 1986 bestand er die Zentralschule I der Schweizer Armee. 1988 übernahm er seine erste Stelle bei der Credit Suisse. Ab 1989 folgten eine zweijährige zivile Managementausbildung, die militärischen Generalstabsschulen I bis III und die Zentralschule II sowie weitere Führungsausbildungen und Sprachkurse. Seine berufliche Laufbahn führte ihn zum Managing Director der Credit Suisse (2007–2016). Gleichzeitig wurde er in der Armee 2007 zum Oberst i. Gst. befördert, nachdem er bereits im Sommer 2005 in den Heeresstab gewechselt hatte, wo er bis 2020 als stellvertretender Unterstabschef Operationen, stellvertretender Stabschef und zuletzt als zugeteilter Stabsoffizier wirkte.

Politik und Gesellschaft 
Von 1994 bis 2004 amtete er als Schulpräsident der Gemeinde Meilen. In dieser Funktion stand er von 1998 bis 2002 dem Verband Zürcherischer Schulpräsidenten vor. Von 2002 bis 2007 gehörte er dem Schulrat der Pädagogischen Hochschule Zürich an.

Nach seinem Umzug nach Stäfa wurde er 2014 in einer Kampfwahl zum Gemeindepräsidenten gewählt und 2018 sowie 2022 bestätigt.

Im Jahr 2008 war er Mitbegründer des Forums Bildung Schweiz, dessen Vorstand er bis 2016 als Co-Präsident angehörte.

Einzelnachweise 

Gemeindepräsident
Stäfa
Pädagoge (21. Jahrhundert)
FDP-Mitglied (Schweiz)
Schweizer
Geboren 1956
Mann